Sezon 1931 był 2. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
11 goli – Holger Salin (Helsingfors IFK)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1931 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
Finlandia w XX wieku